Józef Grochowski – poeta
 Józef Grochowski – żołnierz Batalionów Chłopskich